Nogarola bezeichnet:

 Nogarola (Adelsfamilie), eine italienische Adelsfamilie 
 Nogarola (Lombardei), Ortsteil der italienische Gemeinde Motteggiana in der Provinz Mantua

Nogarola ist der Familienname folgender Personen:

 Bailardino Nogarola (≈1270–1339), italienischer Adeliger und Condottiere
 Angela Nogarola (1380–1436), italienische Dichterin
 Isotta Nogarola (1418–1466), italienische Humanistin und Autorin
 Ludovico Nogarola (1490/91–1558), italienischer Diplomat und Autor
 Luigi Nogarola (1669–1715), italienischer Dichter und Librettist